Area 15 è una serie di storie a fumetti, pubblicata su Topolino dall'11 marzo 2020.

Elenco delle storie

Trama

Il potente, grandioso club! (3355) 
Dopo una normalissima mattina di scuola per i fratelli Qui, Quo e Qua e una normalissima delusione di cuore per Qua per via di Cindy e un'altra presa in giro a scuola da parte dello spocchioso Mooz, i tre giovani paperotti si recano da Archimede Pitagorico. L'inventore li porta in una camera sotterranea, dove scoprono migliaia di fumetti e oggetti da collezionisti mai visti prima. Così Qua comincia ad appassionarsi, ma i fratelli non sono contenti, perché prevedono guai sociali. Infatti, la mattina seguente Qua vien attaccato ancora da Mooz e il suo gruppo. Inizialmente il papero riesce a tener testa al bullo, fino a che non arriva la professoressa Berts, che interrompe la discussione con un annuncio che interessa molto Qua. Infatti, la maestra annuncia alla classe del Quiz per scuole in diretta streaming. Dopo essersene andato, Qua incontra i suoi fratelli che lo rimproverano per aver rovinato la loro dignità. Così, offeso, Qua se ne va in biblioteca per sfuggire al gruppo di Mooz. Qui incontra tre altri paperi, amici fra loro: Vanessa, Ray e Giggs. I tre lo accolgono subito nel club che accetta di partecipare al quiz scolastico. Così, qualche giorno dopo, i quattro ormai amici, accompagnati dalla professoressa, entrano nel palazzetto per lo show. Dopo qualche minuto di quiz, i paperi sono decisamente avanti. Nel frattempo, però, dietro le quinte, dei ladruncoli Bassotti tentano di rubare le attrezzature, ma avendo Mooz tra i piedi, intento a sabotare lo show dei compagni, tentano di prendere anche lui. Ma i quattro paperi, pronti, incastrano i ladri e liberano Mooz, così da ottenere la fiducia del padre del bullo, che per ricompensa regala ai paperi una vecchia sala giochi abbandonata, che viene chiamata "Area 15".

La collezione dei ricordi (3356) 
Qua, Vanessa, Ray e Giggs giocano tranquillamente con le loro action-figure da collezione nell'Area 15, quando entra di colpo Paperon de' Paperoni, che chiede ai ragazzi un favore. Infatti, il ricco papero sta concludendo un affare con il magnate dell'informatica Tordon Geeko, grande appassionato di un telefilm in particolare, Le galassie perdute. Per concludere l'affare, Geeko ha chiesto al papero l'action-figure del protagonista, interpretato da Emmy Stardust. Così i ragazzi si danno da fare per trovare la miniatura del personaggio, ma Giggs, attento ai dettagli, non ne fa passare nessuna di quelle che trovano sul web i ragazzi, fino a che Vanessa trova un collezionista che avrebbe venduto la statua alla Fiera de Paperopoli Vintage Toys & Games, aperta l'indomani. L'indomani è Battista ad accompagnare i ragazzi alla fiera, ma una volta arrivati il gruppo nota che è presente anche Rockerduck con Lusky, probabilmente a cercare la statua per soffiare l'affare a Paperone. Così i ragazzi si danno da fare. Qua e Vanessa arrivano ad un'asta, dove viene venduta proprio una action-figure de Le galassie perdute. Così Vanessa la compra avventatamente per cinquecento dollari, per dopo accorgersi di avere fra le mani una miniatura realizzata da un fan. Intanto Battista e Giggs finiscono nel reparto costruzioni, dove trovano un signore intento a costruire una luna riprodotta in scala, e i due decidono di aiutarlo. Nel frattempo Ray raggiunge finalmente il negoziante, ma quando esso vede che il ragazzo è attratto dalla statua rifiuta categoricamente. Arriva però anche Rockerduck, che offre una cospicua somma, ma la risposta è sempre no e il negoziante è costretto a mandare via il miliardario. Alla bancarella arrivano anche Qua e Vanessa, che riescono a farsi vedere simpatici sotto gli occhi del negoziante, di sicuro più del "papero con la bombetta". Improvvisamente una folla di turisti impazziti, inseguendo un povero sconosciuto con chissà quale gadget, distruggono la bancarella e, approfittandone, Rockerduck riesce a strappare di mano la statuetta al negoziante, che insegue il ladro insieme Ray, Qua e Vanessa. Contemporaneamente, Battista, vedendo la scena, per sbaglio tira una gomitata a Ray che cade sulla luna di costruzioni, che fuoriesce dal piedistallo e comincia a rotolare alle calcagna di Rockerduck, che viene colpito in pieno e ne esce illeso, ma la luna viene distrutta all'impatto. Un poliziotto, che aveva assistito a tutta la scena, prende la statua, illesa anche essa, e la riconsegna al proprietario. In quell'istante arriva anche Tordon. Rockerduck ne approfitta dello stupore generale per strappare la statuetta al negoziante e consegnarla al collega. I ragazzi dell'Area 15, però, cominciano a cercare di strappare di mano la statuetta a Rockerduck, però, la povera action-figure viene rovinata nella "lotta". Tordon, vedendola, invece che arrabbiarsi, si ricorda della sua vecchia statuetta, usata da bambino, che a furia di usarla era diventata esattamente così, e quindi, assaporando i momenti di gioventù, comincia a giocarci felice. Intanto, il negoziante viene riconosciuto da Ray: infatti si tratta di Emmy Stardust in persona. Tutto si conclude con un lieto fine: Paperone guadagna un mucchio di soldi facendo tornare Emmy in scena, Tordon conclude l'affare con Paperone per ringraziarlo di tutto e l'Area 15 torna come prima. Come da epilogo, però, si vede una scena in cui Qui e Quo entrano nell'Area 15 per scusarsi con il fratello. A Qui il posto non piace molto, ma Quo, così come Qua, vedendo la graziosa Vanessa, si innamora all'istante.

Insegui il tuo sogno (3357) 
Nell'Area 15, ormai diventato un posto accessibile a tutti, c'è grande fermento. Infatti, il gruppo, decide di sistemare e riordinare la sala giochi, riempiendola di nuovi albi a fumetti e libri. Per aiutare è giunto anche Qui, che dopo aver visto Vanessa, ritira tutto il detto e puntualmente decide di aiutare il fratello nel progetto. Stare fra i libri, però, non è per lui e Qua se ne accorge e per mettere in imbarazzo il fratello davanti agli amici affida il compito a Ray, che però dice di avere altri impegni e se ne va frettolosamente. Incuriosito, Qua lo segue e, seguendo l'amico, scopre che esso sta lavorando ad un progetto di fumetto tutto suo. Qua lo trova meraviglioso, ma Ray non è convinto, quindi il papero dà l'idea di diventare un team creativo, dato che condividono le stesse passioni. Così passano allo studio degli autori, poi all'imparare le varie tecniche, manuali e digitali e così cominciano a creare insieme. Anche a scuola le cose vanno bene. Infatti, i due amici scoprono anche la passione per i fumetti della stessa maestra, la professoressa Berts. Coi compagni, però, le cose vanno peggio, tanto da essere definiti "cocchi della maestra", ma i due amici non si scoraggiano. Nel pomeriggio, Qua riesce anche ad iscriversi ad un concorso a tempo (24 ore) per giovani fumettisti, ma un problema ai tablet fa sì che essi debbano lavorare a mano. Essendo a corto di materiale, entrano in un negozietto e chiedono un po' di tutto, ma quest'ultimo, scontroso, li manda via subito. Così i ragazzi si arrangiano con quello che hanno. Dopo ore di lavoro, i due vanno a consegnare la storia al Duckburg Comics. Lì, dei gradassi cominciano a strappargli le tavole di mano e a ridere sopra i loro disegni. Così Ray, disperato e scoraggiato prende le tavole e, in lacrime le straccia e corre via. Passa ancora davanti al negozio del giorno prima e vedendolo, il negoziante capisce tutto. Porta dentro Ray e gli mostra il suo studio, uno studio da disegnatore. Lo rassicura, da dei consigli sul materiale e Ray torna da Qui, pieno di fiducia, si scusa e poi, da team-creativo, ricominciano da capo. Così, tutto il gruppo dell'Area 15 viene coinvolto e dopo aver finito la storia e attraversato la città per il Duckburg Comics arrivano spaccando l'ora di consegna .Dopo un po' di tempo, finalmente Ray fa rinfresco sul computer e... purtroppo i ragazzi non sono fra gli scelti per il concorso. Arriva però Cindy, che, abbattuta, annuncia ai ragazzi che anche lei era iscritta al concorso, ma senza successo. Così, dopo aver visto le tavole dell'amica, i tre decidono di fare insieme un fumetto online. Questo ha molto successo, e fra i commenti vari i ragazzi ne notano uno da un redattore, che vuole incontrare i ragazzi per vederli di persona alla Fiera della Cultura Pop di Ocopoli. Dopo la grande gioia, però, Qua comincia ad avere dei sospetti riguardo all'amicizia del fratello per Vanessa.

Buona fortuna, Qua (3358) 
Qua, ormai, decide di confessare tutti i problemi causati dall'Area 15 a Paperino. Così, dopo aver salutato i fratelli si avvia al deposito, dove si trova lo zio. Il paperotto prova a raccontare il tutto allo zio, che però viene distratto da un attacco di Rockerduck, che però riesce a gestire. Lo stesso avviene con la Banda Bassotti e con la strega Amelia. Così, stufo, Qua urla per farsi notare, e Paperino capisce tutto: Vanessa. Allora il nipote comincia a raccontare dell'invidia del fratello e della troppa amicizia che lega Vanessa con Qui, ma Paperino spiega che la vita non è tutte rose, e che, in qualunque momento, egli potrà contare sui suoi fratelli. Rassicurato il paperotto se ne va. Verso l'uscita incontra Battista, che gli augura buona fortuna. Appena il nipote esce dal deposito, Paperino riceve un messaggio da Paperina, che chiede come vanno le cose con Qua. Paperino risponde che tutto va bene. La papera, rassicurata, risponde dicendo che crescere è un'avventura, un viaggio infinito ed un privilegio, a tutte le età.

Cosplay alla riscossa! (3359) 
Per Qui e Qua, la situazione si fa sempre peggiore, escludendo Quo, con lo stesso problema. Adesso la semplice invidia si trasforma in litigi, che la stessa Vanessa non può fare a meno di notare. Giggs, però, impaziente di fare qualcosa, propone al gruppo di andare alla Cosplay Contest, sempre alla Fiera della Cultura Pop di Ocopoli. L'idea non riscuote molto successo, ma quando Vanessa la definisce una buona idea, subito scatta Quo, che accetta subitissimo per sembrare superiore ai fratelli e Qua, attento, se ne accorge subito, così come la papera in questione e Giggs lo prende per un sì generale. Qui, però, non è interessato, perciò torna a casa e lascia che i due fratelli accompagnino il gruppo. Dopo essersi preparati i costumi, i cinque prendono il treno per Ocopoli e, una volta lì, raggiungono la Fiera. Vanessa e Giggs, intenditori, cominciano a commentare tutti gli oggetti esposti. Ne farlo, però, incontrano un gruppo di paperi travestiti da "Bruttughuai", e il capo, Phil Paperillon, sembra avere una cotta per la grande attrice Guen Movie. Qua e Ray, intanto, vanno ad incontrare il redattore. Dopo essersi cambiati, i due si mettono in coda. Li vengono sbeffeggiati dagli altri esordienti, ma quando Ray mostra le tavole ritirano tutto e fanno finta di niente. Intanto, gli altri sono in coda per la Cosplay Contest. Lì, Quo prova a farsi coraggio e cerca di confessare a Vanessa i suoi sentimenti, ma preso dal panico spara una domanda senza senso. Per i due amici, nel frattempo, la coda diminuisce, ma una volta arrivato il loro turno vedono che il redattore è svenuto per il "panico da fiera". Così i due, sconsolati, si avviano verso la Cosplay Contest per raggiungere gli amici. Notano però che Paperillon si avvia alla contest con un sacchetto pieno in spalla, che però prima era vuoto. Poco dopo, viene rubata la collezione di gioielli esposta alla Fiera, e Qua e Ray guidano gli amici, pensando che lo stesso Paperillon fosse il ladro. Quo ne approfitta per ritentare a spiegare il tutto a Vanessa, che però aveva già capito. La papera, però, non si dimostra molto lusingata o quant'altro, ma essendo alla fiera pensa solo a divertirsi, invitando anche Quo, che però pensa che l'amica abbia scelto il fratello Qua. Dietro le quinte, il gruppo rincontra di nuovo i Bruttughuai e Giggs ne approfitta per cercare di capire cosa nascondesse Paperillon nello zaino. Questo provoca una vera e propria rissa fra l'Area 15 e la banda di Cosplay avversaria. Nel frattempo si mette anche a diluviare. Finalmente i ragazzi di Paperopoli riescono a farsi vedere il contenuto dello zaino, ma sono solo poster e gadget di Guen Movie. Intanto, il guardiano annuncia che i gioielli non sono stati rubati, ma solo indossati dalla stessa Guen Movie, che invita Paperillon per un'aranciata. Dopo l'accaduto, la vera festa comincia e i ragazzi si scatena. Intanto Qua e Ray vengono raggiunti dal redattore, che dice di aver visto le tavole, non abbastanza buone, però. Ma, dice anche che si aspetta nuovi lavori dai ragazzi, che, chissà, potrebbero essere pubblicati sui Duckburg Comics. Dopo la festa è il turno di Qua di farsi avanti. Cerca i dire tutto a Vanessa, che però rivela all'amico che a lei piace stare nell'Area 15, ma tutti insieme, non per una persona. Tornati a casa, però, i ragazzi trovano ad aspettarli Archimede Pitagorico con il suo nipotino Newton nell'Area 15.

Il kolossal di Giggs (3389) 
Dopo aver visto un film a scuola, Giggs, su consiglio della professoressa Berts, si inscrive ad un concorso per gli studenti che vogliono realizzare un cortometraggio. Il premio consiste in una masterclass con Edgar Quack, che, come spiega Giggs, è il regista creatore del film di un certo Saltimbank il Supereroe Avventato. Così il papero decide di girare un Fan Film di Saltimbank. Ma, come un fulmine a ciel sereno, anche Mooz è deciso a partecipare (Mooz ha il padre che lavora ad una piattaforma streaming). Ma Giggs, non minimamente preoccupato, si dà da fare coinvolgendo tutta l'Area 15. Qua si occupa della sceneggiatura, mentre Ray disegna lo storyboard e Vanessa si preoccupa dell'audio. Così cominciano le riprese, che però, grazie a molti inconvenienti, non vengono come desiderate. A sera, Qua e Giggs riguardano le riprese e gli outtake (dietro le quinte) per provare a montare le scene. Sconsolato, Giggs accende il PC e nota che trasmettono un'intervista proprio ad Edgar Quack, che dice che non bisogna mai arrendersi. Si sbaglia, si impara, si cade... e ci si rialza! Così, Giggs, pieno di fiducia, si rimette al lavoro. La mattina dopo, sveglia tutti prestissimo, in modo da cominciare subito a girare. Così, a fine giornata, dopo varie sistemate alle scene, il film è pronto da mostrare a scuola. Il giorno dopo, a scuola, vengono mostrati i film. Il primo è quello di Mooz, intitolato Io, Me e Me Stesso. Il film sembra piacere a tutti i compagni, specialmente a Cindy. Ma arrivato il turno del film di Giggs, viene deriso da tutti. Così, il papero perde tutta la fiducia acquistata e si ritira nei suoi pensieri all'Area 15. Ma Qua ha un'idea, che fa impazzire di gioia Giggs. Così i ragazzi aprono la Serata Cinema all'Area 15, dove sono invitati, amici, parenti e compagni. Dopo aver trasmesso il fan film di Saltimbank, i ragazzi mostrano un inedito ricavato dagli outtake montati fra loro, e l'idea, così come il film, piace moltissimo. Dopo essere rimasto da solo, godendosi il meritato successo, Giggs, su "suggerimento" di Edgar Quack, comincia da capo con un altro film.

Retrogaming! (3404) 
È un pomeriggio piovoso a Paperopoli. Nell'Area 15 Qua legge, Ray disegna, Vanessa cataloga fumetti e Newton si da alla creazione delle sue geniali invenzioni. A rompere la tranquilla situazioni è Giggs, che, entrando di colpo nel locale, annuncia una notizia straordinaria. racconta che quella mattina, il padre di Mooz, vecchio proprietario dell'Area 15 aveva raccontato al papero che il locale dove sorgeva ora l'Area 15 inizialmente era lo studio del grande Alistair Black, il più grande fumettista di tutti i tempi, diventato tale con la saga di Darker Duck, ferma al 49º episodio. Il padre di Mooz, però, aveva detto di più. Infatti, nell'Area 15, era anche finita la carriera di Black. Infatti, come racconta Giggs, mentre il disegnatore disegnava le ultime tavole di Darker Duck 50, esse, misteriosamente, sparirono. Black dichiarò che nel suo studio c'era un fantasma mangiastorie che aveva fatto sparire le tavole. Per la disperazione, cedette lo studio, che diventò la Sala Giochi Arcade, e in seguito l'Area 15. Infine si ritirò dalla vita pubblica e andò a vivere in una villa da solo. Ogni notte ne entrano ed escono furgoni, ma nessuno sa cosa trasportano. Così la Saga rimase e rimane incompleta, con Darker Duck in cerca di riscatto dopo essere stato sconfitto dai Clown mutanti. Non si saprà mai se il supereroe salverà un'altra volta Shadow City. Un po' spaventati dalla storia del fantasma mangiastorie, i ragazzi lasciano il locale, tutti tranne Newton. Il papero, però, rimasto solo, comincia a sentire dei rumori, come un leggero bussare. Non lasciandosi suggestionare, Newton prova ad aprire un armadio, dove provengono i rumori. Ma niente. Sposta allora l'armadio, ed in effetti, vede una vecchia porta con scritto "Magazzino". Accende la torcia, gira la maniglia, apre la porta e vede che dentro è tutto buio, con un silenzio spettrale. Improvvisamente ricomincia il suono. Fuori piove. Il giorno dopo, arrivati all'Area 15, nessuno crede ai propri occhi. Qui, Qua, Vanessa, Ray e Giggs vedono Newton appoggiato a dei vecchi cabinati e, soprattutto vedono una porta, ribattezzata da Newton "Area 51". Così Newton racconta. Dice di aver seguito il rumore, e di aver scoperto che proveniva da una tubatura dell'acqua rotta e poi, dopo essersi guardato intorno, aveva visto i cabinati. Così tutta l'Area 15 si cimenta nell'aggiustare i vecchi cabinati. Dopo averli puliti, aggiustati, oliati e tutto il resto è ora di giocarci. Ma la notizia si diffonde in fretta, e così l'Ara 15 si trova ad ospitare tutti i ragazzi che vogliono giocare. Già qui, Quo dimostra di essere migliore degli altri nei videogiochi. Anche gli adulti cominciano a frequentare l'Area 15, giusto per poter rivivere le emozioni di un volta giocando i vecchi giochi. Così, a Ray viene un'idea. Perché non creare un Festival del Retrogaming, invitando chiunque voglia? L'idea piace a tutti, tranne che a Giggs, che sostiene che l'area 15 era la loro tana, un posto dove stare tranquilli, ma la maggioranza aveva deciso. Giggs, però, veramente arrabbiato, lascia il locale. Ma gli altri non se ne preoccupano troppo. Il festival ha molto successo. Qua e Ray si occupano di illustrare i volantini, mentre Quo e Mooz si sono offerti di distribuire i volantini. Il festival è un vero successo. Gli arrivati sono il doppio degli invitati e, infine, i ragazzi organizzano un torneo. In finale rimangono Quo e Pennino, ma, dopo una lunga partita, trionfa Quo. Dopo la festa, però, è meno divertente, fra aggiustare di nuovo i cabinati danneggiati e ripulire tutto. Nel frattempo Giggs non si fa vedere. Sistemando, però, Qua entra nell'Area 51 e scopre misteriosamente, nel condotto d'areazione una cosa incredibile, la tavola d'apertura del cinquantesimo capitolo di Darker Duck!

Il mistero di Alistair Black (3405) 
I ragazzi ricapitolano l'accaduto: hanno trovato una tavola, la prima, del cinquantesimo capitolo di Darker Duck, che si riteneva rubato da un fantasma (così disse l'autore, Alistair Black). I ragazzi decidono di andare a restituire la tavola a Black. Prima di farlo, però, Ray manda accuratamente un messaggio vocale per spiegare a Giggs la situazione. Arrivati a Villa Black, i ragazzi provano e riprovano a farsi aprire dall'autore della tavola, ma non c'è verso di contattarlo. ma Newton non si perde d'animo e costruisce una fionda e vi piazza un messaggio con scritto di essere degli ammiratori che hanno trovato la prima tavola di Darker Duck 50 e chiedono di poter entrare. Così Newton "spedisce" il messaggio dalla finestra aperta della villa. Ray non sembra convinto, ma subito dopo arriva in risposta un messaggio del fumettista con scritto che se fossero stati suoi ammiratori, avrebbero dovuto spedire un messaggio in risposta con scritto di che colore erano i guanti di Darker Duck nel decimo capitolo durante lo scontro con Skarkbot. I ragazzi si consultano, ma nessuno sembra sapere la vera risposta. Proprio allora arriva Giggs. Senza troppe spiegazioni Newton va al sodo e fa leggere all'amico il biglietto. Giggs, pronto, risponde subito che erano gialli. Pochi minuti dopo aver spedito la risposta, i cancelli della villa vengono spalancati e sulla soglia appare Alistair Black in persona, che li invita ad entrare. Vedendo la tavola, il fumettista si rattrista. I ragazzi chiedono il motivo e così Black non si poter tirare indietro. Racconto che le tavole erano state semplicemente rubate, e la storia del fantasma era tutta un'invenzione. Dice anche che se avesse provato a rifarle non sarebbe stata la stessa cosa. ecco spiegato il perché dell'interruzione della sua carriera. Così il fumettista porta i ragazzi in un posto molto speciale: una biblioteca da migliaia di fumetti, catalogati e messi in ordine uno per uno, in modo che nessuna storia venisse mai più perduta. Black si incuriosisce a Giggs, vedendolo leggere e raccontare ogni vignetta della sua opera. Vedendo la sua passione, esso decide di raccontare all'Area 15 un segreto. Li accompagna nel suo studio, dove Black tira fuori dalla cassaforte l'intero capitolo di Darker Duck 50, dalla prima all'ultima tavola. Il disegnatore si spiega, dicendo ai ragazzi che nel momento in cui stava disegnando l'episodio, si rese conto che non era come se l'era aspettato, e così aveva mentito sulla scomparsa delle tavole e aveva venduto lo studio. Poi non aveva avuto il coraggio di buttare le tavole e le aveva tenute, eccetto la prima, che aveva perso nel trasloco e che avevano ritrovato i ragazzi dell'Area 15. Giggs, non potendo più resistere, chiede di poterle leggere, e l'autore acconsente. I ragazzi sono estasiati dalla storia: si scambiano le tavole l'uno con l'altro, commentando ogni scena avvincente. La saga finisce con i clown mutanti sconfitti e la pace su Shadow City. Alla fine i ragazzi impazziscono e si complimentano con l'autore, che li guarda stupito. In quel momento Newton ha un'altra delle sue idee: era troppo tardi per pubblicare il fumetto, ma non se l'avesse fatto l'Area 15 senza editori di mezzo. Così, quel pomeriggio, all'Area 15, si svolge una presentazione tutto esaurito di Darker Duck 50, albo pubblicato dai ragazzi. Durante la mostra, anche il nipotino di Black comincia a far parte del Club. Inoltre, il disegnatore si complimenta con Ray per i suoi disegni. La storia si conclude con l'ultima tavola della saga, dove Darker Duck, in modo simbolico, si lancia verso gli orizzonti della fantasia.

La combo perfetta

Special preview 1 (3411)

Special preview 2 (3412)

Episodio 1 (3413)

Episodio 2 (3414)

Special preview 3 (3415)

Episodio 3 (3415)

Ray e il grande esperimento (3424)

Vent'anni dopo (3444)

La notte dei ricordi (3447)

Sipario!

Episodio 1 (3468)

Episodio 2 (3468)

In punta di piedi (3470)

An Origin Story

Episodio 1 (3506)

Episodio 2 (3506)

Personaggi

Principali 
 Qui, Quo e Qua:
 Vanessa:
 Ray:
 Giggs:
 Newton Pitagorico:

Altri personaggi 
 Archimede Pitagorico:
 Paperino:
 Paperon de' Paperoni:
 Paperina:
 Paperoga:
 Pennino:
 Battista:
 Professoressa Berts:
 Mooz:
 Cindy:

Antagonisti 
 Rockerduck:
 Lusky:
 Banda Bassotti:
 Amelia:

Voci correlate 
 GM - Giovani Marmotte
 Q-Blog
 Q-Galaxy
 Young Donald Duck
 Minnie & Daisy - Spy Power
 Spookyzone
 Star Force - Rebel Academy

Collegamenti esterni 
 

Archi narrativi a fumetti Disney